Tong désigne notamment :
 la tong, un type de chaussure ;
 le tong, un type d'organisation que l'on trouve parmi la communauté chinoise vivant aux États-Unis et au Canada.

Toponyme 

 Tong ou Tonj, une ville du Soudan du Sud ;
 Tong, un village de la commune de Bankim, dans le département de Mayo-Banyo au Cameroun.

Patronyme 

 Jennifer Tong, actrice canadienne.
 Michel Biem Tong, journaliste et chroniqueur camerounais.

Voir aussi 
 
 Thongue